Премниц () — город в Германии, в земле Бранденбург.

Входит в состав района Хафельланд.  Занимает площадь 45,42 км². Официальный код  —  12 0 63 244.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Бранденбурга